

Резултати

Статистика 

1996
Избори през 1996 година